

Persone 
 Aleksandr Vladimirovič Basov – regista, attore e sceneggiatore russo
 Michail Jakovlevič Basov – psicologo sovietico
 Nikolaj Gennadievič Basov – fisico sovietico
 Nikolaj Vladlenovič Basov – scrittore e traduttore russo
 Pavel Nikolaevič Basov – storico e politico russo
 Vladimir Pavlovič Basov – regista, attore e sceneggiatore sovietico
 Vladimir Vladimirovič Basov – regista e attore russo

Altro 
 3599 Basov – asteroide della fascia principale